Crussol est un nom propre qui peut désigner :
 le château de Crussol, un château en Ardèche, près de Valence ;
 la maison de Crussol d'Uzès, une famille noble, qui possédait le château de ce nom  et qui acquit le titre de duc d'Uzès ;
 Alexandre-Charles-Emmanuel de Crussol.